Тошевский:
 Тошевский, Давид (род. 2001) — северомакедонский футболист.
 Тошевский, Методия (1941—2015) — югославский и македонский экономист, поэт, министр финансов Македонии.